Гран-прі Бразилії 2008 року — заключний вісімнадцятий етап чемпіонату світу 2008 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 31 жовтня по 2 листопада на автодромі Інтерлагос (Сан-Паулу, Бразилія).

У гонці переміг Феліпе Масса, а Льюїс Хемілтон прийшов на фініш п'ятим, за поворот до фінішу випередивши Тімо Глока. Таким чином британець став чемпіоном Формули-1 сезону 2008 року, лише на одне очко випередивши Феліпе Массу.

Кубок конструкторів дістався команді Феррарі.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Феліпе Масса — 1:13:736.

Кола лідирування: Феліпе Масса — 53 (1-9, 12-38, 44-71), Кімі Ряйкконен — 3 (41-43), Ярно Труллі — 2 (10-11), Фернандо Алонсо — 2 (39-40).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Бразилії
Спортивні події 2008
2008 у бразильському спорті
Жовтень 2008
Листопад 2008